Joseph Pilato
 René Pilato